Steinklamm heißen folgende geographischen Objekte:

 Steinklamm (Gemeinde Rabenstein), Ortschaft von Rabenstein an der Pielach, Niederösterreich
 Steinklamm (Bayerischer Wald), Engtal der Großen Ohe bei Spiegelau, Bayern